Le qualificazioni del singolare  del BRD Năstase Țiriac Trophy 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie

  Thomas Schoorel (ultimo turno)
  Florent Serra (qualificato)
  Evgenij Donskoj (ultimo turno)
  Alessandro Giannessi (qualificato)

 Gianluca Naso (qualificato)
 Jonathan Eysseric (secondo turno)
 Peter Torebko (qualificato)
 Olivier Patience (ultimo turno)

Qualificati

  Gianluca Naso
  Florent Serra

  Peter Torebko
  Alessandro Giannessi

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

BRD Năstase Țiriac Trophy 2011
ATP World Tour 2011